Ки́рочный переулок:

 Кирочный переулок — прежнее название Друскеникского переулка в Санкт-Петербурге.
 Новокирочный переулок — переулок в Москве.
 Старокирочный переулок — переулок в Москве.

См. также 
 Кирочная улица